

Astronomia
 1290 Albertine – asteroide della fascia principale

Letteratura
 Albertine (Albertine Simonet), una delle "fanciulle in fiore" di Marcel Proust, personaggio letterario dell'opera Alla ricerca del tempo perduto.

Musica
Albertine – album di Brooke Fraser del 2006
Albertine – singolo di Brooke Fraser del 2007

Onomastica
Albertine – forma francese del nome proprio di persona italiano Alberta

Religione
Albertine – nome popolarmente attribuito alle suore di alcune congregazioni religiose:
Suore Albertine Serve dei Poveri, fondate da sant'Alberto Chmielowski
Suore Vincenzine di Maria Immacolata, fondate dal beato Federico Albert

Pagine correlate
Alberta (disambigua)
Albertina